HSN est un sigle qui peut désigner :
 , un réseau de télévision américain spécialisé dans le télé-achat, possédant plusieurs réseaux nationaux semblables à l'extérieur des États-Unis.

HSN est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Zhoushan Putuoshan, un aéroport desservant la ville de Zhoushan, en Chine, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports